Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Денісу Хладкову з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2000
Тур WTA 2000